La Libération des esclaves est une parabole de l'Ancien Testament. Elle est tirée du livre de Jérémie. Elle montre la justice rendue par Yahweh.

Texte 

Livre de Jérémie, chapitre 34, versets 1 à 16:

« La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots, lorsque Nebucadnetsar, roi de Babylone, avec toute son armée, et tous les royaumes des pays sous sa domination, et tous les peuples, faisaient la guerre à Jérusalem et à toutes les villes qui en dépendaient: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Va, et dis à Sédécias, roi de Juda, dis-lui: Ainsi parle l'Éternel: Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la brûlera par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris et livré entre ses mains, tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il te parlera bouche à bouche, et tu iras à Babylone. Seulement écoute la parole de l'Éternel, Sédécias, roi de Juda! Ainsi parle l'Éternel sur toi: Tu ne mourras point par l'épée. Tu mourras en paix; et comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi, et l'on te pleurera, en disant: Hélas, seigneur! Car j'ai prononcé cette parole, dit l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. Et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les autres villes de Juda, contre Lakis et Azéka, car c'étaient des villes fortes qui restaient parmi les villes de Juda. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem, pour publier la liberté, afin que chacun renvoyât libres son esclave et sa servante, l'Hébreu et la femme de l'Hébreu, et que personne ne tînt plus dans la servitude le Juif, son frère. Tous les chefs et tout le peuple, qui étaient entrés dans le pacte, s'engagèrent à renvoyer libres chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude; ils obéirent, et les renvoyèrent. Mais ensuite ils changèrent d'avis; ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis, et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: J'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude; et je leur ai dit: Au bout de sept ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui; il te servira six années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Vous, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-mêmes, vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté chacun pour son prochain, vous aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière, et vous avez profané mon nom; vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. »

Traduction d'après la Bible Louis Segond.

Interprétation chrétienne 

Cette parabole parle du bras de Yahweh venu frapper son peuple parce qu'il ne respecte pas le Décalogue. La loi, l'Alliance de Moïse ne sont pas suivies. Les fautes d'Israël amène des sanctions divines, c'est la loi du talion appliquée aux humains pour leur égoïsme, et la volonté de Yahweh non écoutée . Un commentaire dans la Bible Segond21 dit: « Sa vision de l'homme (donnée par la bible) est à l'origine de nombreux progrès comme les Droits de l'homme  ». L'humanité a mis du temps à installer l'égalité et la justice.

Références 

Parabole de l'Ancien Testament
Livre des Nevi'im